Widderfeld ist ein topografischer Name in den Schweizer Alpen und steht für:

 Widderfeld (Pilatus) (2076 m), einer der Gipfel des Pilatus-Bergmassivs in den Luzerner Voralpen
 Widderfeld Stock (2351 m), Gipfel mit vorgelagertem Widderfeld, in den Unterwaldner Voralpen
 Widderfeldgrätli mit Widderfeld in den Berner Alpen, nördlich von Grindelwald, siehe First (Berg)